Ниже перечислены списки фильмов ужасов.

По десятилетиям

По поджанрам

По главным персонажам 
  (см. Фильм о вампирах)
 Список фильмов о зомби (см. Фильм о зомби)

Прочие 
 
 Список фильмов ужасов, действие которых разворачивается в праздники

См. также 
 
 
 
 
 

Ужасы